Bisamberg heißen folgende geographische Objekte:
 Bisamberg, Gemeinde in Niederösterreich
 Bisamberg (Berg), 358 m, Bergmassiv am linken Donauufer an der Grenze Niederösterreich–Wien
 Bisamberg (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns
 Sender Bisamberg, eine Sendeanlage des ORF

Siehe auch:
 Bisamberg-Oberpullendorf-Gruppe, prähistorische Fundgruppe